Seven Sudamericano puede referirse a:

 Seven Sudamericano Femenino
 Seven Sudamericano Masculino